Raków (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kępiński
 Raków (Lubusz), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Świebodziński
 Raków (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Piotrkowski
 Raków (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Gostyniński
 Raków (powiat Polkowicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Polkowicki
 Raków (powiat Trzebnicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Trzebnicki
 Raków (powiat Wrocławski), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wrocławski
 Raków (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Głubczycki
 Raków (powiat Jędrzejowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Jędrzejowski
 Raków (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki
 Raków (powiat Kielecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kielecki

Anders 
 Raków (Częstochowa), een stadsdeel van de Poolse stad Częstochowa
 Raków Częstochowa, een voetbalclub uit de Poolse stad Częstochowa